Der Marrakesch-Marathon (offizieller Name: Marathon International de Marrakech) ist ein Marathon in Marrakesch, der seit 1987 jährlich, mit Ausnahme der Jahre 1998, 2000 und 2001, in der Regel im Januar ausgetragen wird. Zur Veranstaltung gehört auch ein Halbmarathon.

Die Strecke ist ein flacher Rundkurs auf asphaltierten Straßen. Schirmherr des Marrakesch-Marathons ist König Mohammed VI. Die Teilnehmerzahl liegt bei ca. 8000 Läufern.

Statistik

Streckenrekorde 
 Männer: 2:06:32 h, Hicham Laqouahi (MAR), 2020
 Frauen: 2:24:59 h, Fatima Ezzahra Gardadi (MAR), 2022

Siegerlisten

Marathon 
Quelle für Ergebnisse vor 2002: ARRS

Halbmarathon

Weblinks 
 Offizielle Website (englisch und französisch)
 Marrakesch-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Laufberichte und Meldungen vom Marrakesch-Marathon auf marathon4you.de

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Marokko
Marathon
Erstveranstaltung 1987